Зо́сим (Зо́сима, ) — византийский историк конца V века.

Биография 
Жил в Константинополе во 2-й половине V века, занимая, по словам Фотия, должность «комита и адвоката фиска», довольно высокий пост в финансовом управлении Византийской империи. Это всё, что о нём известно.

После выхода в отставку написал «Новую историю» в 6-ти книгах, труд по истории Римской империи от императора Августа до завоевания Рима Аларихом в 410 году. Конец 1-й и начало 2-й книги дошли до нас в виде кратких отрывков, переведённых на латинский язык.

Сочинение это выгодно отличается от большинства других исторических компиляций как краткостью и чистотой языка, так и знанием дела (хотя в его труде довольно много неточностей и ошибок), меткостью суждений и подчинением материала одной философской идее — стремлению раскрыть причины упадка Римской империи. Одной из этих причин Зосим считает распространение христианства, к которому относится враждебно (отсюда резкая критика деятельности Константина Великого и Феодосия I). Константинопольский патриарх и книголюб Фотий в своём отзыве на труд Зосима заметил, что тот почти полностью взял материал из «Истории» Евнапия из Сард, от «которого отличается только краткостью и менее оскорбительным описанием Стилихона».

Издания: Целлария (1679, 3 изд. Йена 1729), Райтемейера (Лпц., 1784), лучшее — Беккера (Бонн, 1837, в «Corp. Script. Hist. Byzant.»), Людов. Мендельсона (Лпц. 1889, изд. Тейбнера).

Переводы 
 В серии «Collection Budé» книга издана с французским переводом в 3 томах, в 5 книгах (édition et traduction François Paschoud).
 Зосим. Новая история :
 Книга I / пер. и коммент. Н. Н. Болгова // Античный мир : материалы науч. конф., Белгород, 15 окт. 1999 г. / БелГУ, Рос. ассоц. антиковедов; отв. ред. Н. Н. Болгов. — Белгород, 1999. — С. 154—186.
 Книга II. 1-7 // Иресиона. Античный мир и его наследие : материалы III междунар. науч. семинара к 130-летию Белгор. гос. ун-та и к 20-летию каф. всеобщ. истории БелГУ / БелГУ ; под ред. Н. Н. Болгова. — Белгород, 2006. — Вып. 3. — С. 136—141.
 О Константине и основании Константинополя (II. 8-39) // Мир Византии : материалы междунар. науч. семинара, Белгород, 27-28 окт. 2006 г. : сб. / БелГУ ; отв. ред.-сост. Н. Н. Болгов. — Белгород, 2007. — С. 215—238.
 Книга III // Проблемы истории, филологии, культуры. — М. — Магнитогорск — Новосибирск: Ин-т археологии РАН, 2007. — № 17. — С. 526—570.
 Книга IV // Исторический альманах. 2015 (Ученые записки историко-филологического факультета НИУ «БелГУ». Выпуск 7). — Белгород: БелГУ, 2015. — С. 63-108.
 Книга V // Проблемы историографии всеобщей истории : материалы междунар. науч. семинара, Белгород, 16 окт. 2000 г. / БелГУ ; отв. ред. Н. Н. Болгов. — Белгород, 2000. — С. 86-115.
 Книга VI // Вопросы всеобщей истории и политологии (к двадцатилетию истор. фак. БелГУ) : сб. ст. / БелГУ ; редкол.: В. Е. Михайлов [и др.]. — Белгород, 1997. — С. 49-56.
 Зосим. Новая история; под ред. Н. Н. Болгова. — Белгород : Издательство Белгородского государственного университета, 2010. — 344 с.

Литература 
 
 Козлов A. С. Социальные симпатии и антипатии Зосима // Античная древность и средние века. 1978. Вып. 15. С. 23-42.
 Козлов А. С. Некоторые аспекты «проблемы варваров» в «Новой истории» Зосима // Античная древность и средние века. 1977. Вып. 14. — С. 52-59.
 Болгов Н. Н. Зосим — последний античный историк // Вопросы истории. № 8. 2006. — С. 157—166.
 Жуков К. В. Падение Римской империи (Зосим и его североамериканские интерпретаторы). Канд. дисс. Великий Новгород, 2000.
 Жуков К. В. Зосим: проблемы кризиса и упадка Западной Римской империи. Новгород, 1999. Рукопись деп. в ИНИОН РАН № 54316 от 16.02.1999 (2 п.л.).
 Розенталь Н. Н. Религиозно-политическая идеология Зосима // Древний мир. М., 1962. — С. 611—617.
 Paschoud F. Cinq etudes sur Zosime. Paris, 1975.
 Cameron A. The date of Zosimus' New History // Philologus. 113. 1969. — P. 106—110.
 Cichocka H. La prose historique de Zosime // From Late Antiquity to Early Byzantium. Praha, 1985. — P. 253—256.
 Cichocka H. Zosimus' Account of Christianity // Paganism in Late Roman Empire and in Byzantium. Cracow, 1991. — P. 89-104.
 Goffart W. Zosimus, the First Historian of Rome’s Fall // AHR. 76. 1971. — P. 412—441.
 Martin R. C. De fontibus Zosimi. Berlin, 1866.
 Ridley R. T. Zosimus the Historian // Byz. Zeit. 65. 1972. — P. 277—302.
 Ridley R. T. Eunapius and Zosimus // Helikon. 9-10. 1969—1970. — P. 574—592.
 Scavone D. C. Zosimus, Greek Historian of the Fall of the Roman Empire. Chicago, 1969.
 Treadgold W. The Early Byzantine Historians. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Ссылки 
 
 Zosimus, оригинальный текст на греческом и латинский перевод в изд. 1837 года.
 «Historia nova» (латиноязычное изд. 1887 года)
 Zosimus, The New History: перевод «Новой истории» Зосима на английский (1814).
 Н. Н. Розенталь, Религиозно-политическая идеология Зосима

Древнегреческие историки
Историки Древнего Рима
Историки Византии
Историки V века
Историки по алфавиту
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени